Le Houérou ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Le Houérou (* 1960), französische Politikerin
 Philippe Le Houérou (* 1957), französischer Wirtschaftswissenschaftler